Upsilon Centauri pode se referir a:
Upsilon1 Centauri
Upsilon2 Centauri